Androgynia, androginia (z łac. androgynus, za gr. ανδρογυνής (androgynés), od ανήρ (anér), dop. ανδρóς (andrós) – „mężczyzna” i γυνή (gyné) – „kobieta”) – połączenie cech męskich i żeńskich.
 androgynia – w biologii – występowanie u osobników danego gatunku zarówno męskich, jak i żeńskich organów rozrodczych; obupłciowość u roślin, hermafrodytyzm u zwierząt
 androgynia – w medycynie – obojnactwo rzekome męskie
 Androgynia – w psychologii – występowanie u danej osoby cech psychicznych charakterystycznych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn
 androgynia – w kulturze – umyślne zacieranie różnic kulturowych między kobietami a mężczyznami
 androgynia – w filozofii – termin filozoficzny epoki romantyzmu
 androgynia – w religii – atrybut bogów i postaci mitycznych, u których występuje połączenie przeciwieństw, w tym przeciwstawnych płci.

Zobacz też 
 Obojnactwo
 Gynandromorfizm
 Interpłciowość

Uwagi

Przypisy